Staatse vloot, vloot van de Zeven Verenigde Nederlanden (tot 1795).
Koninklijke Marine (vanaf 1813; tot 1905 Koninklijke Nederlandse Zeemacht), Nederlandse marine.